Лас Чепас има више значења:

 Лас Чепас (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Чепас (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику